Lehenbach ist ein geographischer Name: 

Gewässer:
 Lehenbach (Ilm), linker und oberer Mündungsarm der Wolnzach (von rechts zur Ilm) gegenüber Fahlenbach, Gemeinde Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Lehenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Sulzbach-Laufen-Wengen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Lehenbach (Kropersbach), linker Zufluss des Kropersbachs (zur Geltnach) bei Steinbach, Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lehenbach (Main), rechter Zufluss des Mains beim Dorf Forst, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Lehenbach, anderer Name des Lehbächle (Murg), rechter Zufluss der Südschwarzwälder Murg nach Wieladingen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Lehenbach, vereinzelte Benennung des Lehnenbach (Rems), linker Zufluss der Rems in Winterbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg;durchläuft das Hochwasserrückhaltebecken Lehnenbach
 Lehenbach (Riedbach), rechter Oberlauf des Riedbachs (zum Altusrieder Bach, zum Scheibenbach, zur Iller) bis Ried, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lehenbach (Wolnzach), linker und oberer Mündungsarm der Wolnzach in die Ilm gegenüber Fahlenbach, Gemeinde Rohrbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Lehenbach (Grieselbach), rechter Nebenfluss des Grieselbaches, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Ort:
 Lehenbach (Wiesenfelden), Weiler der Gemeinde Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Lehbach
 Lehenbächle (Brotenaubach), linker Zufluss des Brotenaubachs auf der Gemarkung von Bad Wildbach im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Lehnbach
 Lehnenbach